Die St. Petersburg Ladies Trophy 2021 war ein Tennisturnier der Damen in Sankt Petersburg. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 500 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 15. bis 21. März 2021 statt.

Titelverteidigerinnen waren Kiki Bertens im Einzel und die Paarung Shūko Aoyama/Ena Shibahara im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die St. Petersburg Ladies Trophy 2021 fand vom 13. bis 15. März 2021 statt.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Sankt Petersburg